Stefan Kölliker, homme politique suisse.
 Jakob Kölliker, joueur de hockey sur glace.
 Albert von Kölliker, médecin suisse.